PKU steht für:

 Flughafen Sultan Syarif Kasim II, Flughafen von Pekanbaru auf der indonesischen Insel Sumatra, laut IATA-Code
 Peking-Universität, Universität Peking, China
 Phenylketonurie, auch PKU- oder Følling-Krankheit, angeborene Stoffwechselstörung

Pku steht für:
 Pku, auch Pzuk, armenisches Blasinstrument

pku steht für:
 Paku (Sprache), malayo-polynesische Sprache auf Borneo, laut ISO-639-3-Code

Abkürzung